Села:
 Середівка — Київська область, Згурівський район
 Середівка — Харківська область, Вовчанський район